La Norgesmesterskapet G19 2007 di calcio è stata la 55ª edizione del torneo. È iniziata il 20 aprile ed è terminata il 4 novembre 2007. Il successo finale è andato allo Start, che ha vinto per 2-1 la finale contro il Vålerenga, conquistando così la coppa per la quarta volta nella sua storia.

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 aprile 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 aprile 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 aprile 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 aprile 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 aprile 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 aprile 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 aprile 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 aprile 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 aprile 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 aprile 2007

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 maggio 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 maggio 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 maggio 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 maggio 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 maggio 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 maggio 2007

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 giugno 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 giugno 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 giugno 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 giugno 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 giugno 2007

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 agosto 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 agosto 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 agosto 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 agosto 2007

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 agosto 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º settembre 2007

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 settembre 2007

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2007
Edizioni della Norgesmesterskapet G19